Букова — топоним:

Населённые пункты 
 Букова — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Букова — село в Старосамборском районе Львовской области Украины.

Реки 
 Букова — река в Люблинском воеводстве Польши, приток Сана.